Live at the BBC ist eine Reihe von Live-Alben verschiedener Bands, die von Sendern der BBC aufgenommen wurden. Einige dieser Kompilationen wurden auch unter dem Titel BBC Sessions veröffentlicht.

 Live at the BBC (The-Beatles-Album)
 Live at the BBC (Dire-Straits-Album)
 Live at the BBC (Fleetwood-Mac-Album)
 Live at the BBC (Status-Quo-Album)
 BBC Sessions (Cocteau-Twins-Album)
 BBC Sessions (Cream-Album)
 BBC Sessions (Jimi-Hendrix-Album)
 BBC Sessions (Led-Zeppelin-Album)
 BBC Sessions (Loudon-Wainwright-III-Album)
 BBC Sessions (Rory-Gallagher-Album)
 BBC Sessions (Pretty-Things-Album)
 BBC Sessions (Saxon-Album)
 BBC Sessions (The-Who-Album)
 BBC Live & In-Sessions (Motörhead)
 At the Beeb (Queen)
 Bowie at the Beeb (David Bowie)